Sainte Christine désigne plusieurs saintes chrétiennes :

Saintes catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique des décès :
 Christine de Troas († vers 250), martyre ; fêtée le 18 mai.
 Christine de Tyr († entre 194 et 211), vierge et martyre légendaire à Tyr en Phénicie sous le règne de Septime Sévère, ses reliques sont vénérées à Palerme (Sicile) ; fêtée le 24 juillet.
 Christine de Perse († 559), ou Sirine, martyre en Perse sous Chosroès , martyre à identifier peut-être avec sainte Sira ; fêtée localement le 13 mars.
 Christine de Stommeln († 1312), béguine à 13 ans, ses reliques sont conservées à Juliers en Rhénanie ; fêtée le 6 novembre.

Saintes et bienheureuses catholiques 
Par ordre chronologique des décès :
 Christine de Rome († vers 300), martyre légendaire près du lac de Bolsena en Toscane ; fêtée le 24 juillet.
 Christine de Margate († 1160), religieuse bénédictine, puis recluse à Margate en Angleterre ; fêtée le 5 décembre. 
 Christine l'admirable († 1244), mystique flamande au couvent Sainte-Catherine de Saint-Trond, en Belgique ; fêtée le 24 juillet.
 Christine de Spolète († 1458), bienheureuse, fille d'un médecin de Lugano ; fêtée le 13 février.
 Christine Ciccarelli († 1543), moniale de l'ordre de Saint Augustin, prieure du monastère d'Aquilée dans les Abruzzes italiennes ; fêtée le 18 janvier.

Références

Voir aussi 
 
  (avec un tiret, toponyme)
 Liste des saints de l'Église orthodoxe
 Liste de saints catholiques

Christine